aanvalstroepen die de vijandelijke linies bestormen:
Regiment Stoottroepen Prins Bernhard

Hiermee samenhangend:
Ereveld Stoottroepen
Stoottroepenmuseum

Zie ook 
Stormtrooper (doorverwijspagina)
Sturmmann